Гиркан:

 Гиркан — посёлок городского типа в Ленкоранском районе Азербайджана.
 Гиркан II (ум. 30 год до н. э.) — иудейский царь (этнарх) и первосвященник из династии Хасмонеев.